Le  Grand Prix moto d'Australie 1996 est la quinzième et dernière manche du championnat du monde de vitesse moto 1996. La compétition s'est déroulée du 18 au  sur l'Eastern Creek Raceway.

C'est la  du Grand Prix moto d'Australie.

Résultat des 500 cm

Résultat des 250 cm

Résultat des 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto d'Australie
Australie
Sport en Australie en 1996